Gronowo (powiat Braniewski)
 Gronowo (Koejavië-Pommeren)
 Gronowo (Lubomino)
 Gronowo (Mrągowo)
 Gronowo (Rybno)
 Gronowo (West-Pommeren)